|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel PTT Thailand Open) van 2015 vond plaats van 9 tot en met 15 februari 2015 in de Thaise badplaats Pattaya. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Jekaterina Makarova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Peng Shuai kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werd zij uitge­schakeld door Misaki Doi.

De ongeplaatste Daniela Hantuchová uit Slowakije won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Kroatische Ajla Tomljanović in drie sets. Hantuchová schreef hiermee voor de derde keer het toernooi van Pattaya op haar naam te. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste sinds anderhalf jaar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Peng Shuai en Zhang Shuai had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Zhang Shuai speelde samen met Chuang Chia-jung – zij strandden al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Shuko Aoyama en Tamarine Tanasugarn in de match-tiebreak. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Hao-ching (de jongere zus) had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yung-jan (de oudste) tien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Pattaya 2015
Pattaya